Korfbal staat op het programma van de Wereldspelen 2022 in Birmingham in de Verenigde Staten. 

Dit is de 10e keer dat korfbal wordt gespeeld op de Wereldspelen. Alle negen voorgaande titels gingen naar Nederland.

Deelnemers
  (titelverdediger)

Toernooi

Poulefase
Poule A

Poule B

Halve Finales

Finale

Eindstand

Zie ook 
 Wereldkampioenschap korfbal
 Europees kampioenschap korfbal

2022
Korfbal in 2022